Buch Mose steht für folgende Texte des frühen Christentums, deren Gesamtheit auch Tora beziehungsweise Pentateuch genannt wird:

 1. Buch Mose (Genesis)
 2. Buch Mose (Exodus)
 3. Buch Mose (Levitikus)
 4. Buch Mose (Numeri)
 5. Buch Mose (Deuteronomium)

Buch Mose steht für:
 Buch Mose (Mormonentum), Text des Mormonentums

Siehe auch:
 Das sechste und siebente Buch Mosis, Texte mit verschiedenen Sagen